Wyniki Grand Prix Hiszpanii na Circuit de Catalunya 29 kwietnia 2001.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Hiszpania
2001
2001 w Hiszpanii